Lvov, Russische naam voor Lviv, stad in Oekraïne
 Georgi Lvov (1861-1925), Russisch politicus